Открытый чемпионат Стокгольма — мужской международный теннисный турнир, проходящий в одноимённом городе в Швеции в октябре на крытых хардовых кортах комплекса Kungliga tennishallen. С 2009 года турнир относится к категории ATP 250, с призовым фондом около 725 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

История 
В 1969 году профессиональная теннисная ассоциация World Championship Tennis (WCT) с помощью шведского теннисиста Свена Давидсона организовала в Стокгольме открытый международный теннисный турнир.

В 1975, 1979 и 1980 годах параллельно с мужским проходил женский Открытый чемпионат Стокгольма. В 2000-е годы женский турнир вернулся в город, когда на время летней серии сюда на несколько лет переехал из финского Эспоо местный приз базовой категории WTA. После пяти лет проведения того чемпионата на открытых хардовых кортах его закрыли, а лицензию передали другому шведскому турниру — в Бостаде, где был воссоздан параллельный женский приз.

Со временем открытый чемпионат Стокгольма был перенесён в турнирную сетку Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В настоящее время Открытый чемпионат Стокгольма является старейшим из всех турниров АТР-тура, проходящих в закрытых помещениях. В 1990 году, с созданием основного тура АТР, чемпионату в Стокгольме была придана высшая категория, Championship Series, Single Week, но уже в 1995 году он был понижен до базовой категории ATP World, а высшая категория была передана турниру в Эссене. Открытый чемпионат Стокгольма остаётся турниром базовой категории до настоящего времени.

Победители и финалисты 
Рекордсменами Открытого чемпионата Стокгольма по количеству побед являются Джон Макинрой, четырежды побеждавший в одиночном разряде и один раз в парах, и Кевин Ульетт, пятикратный чемпион в парном разряде. По четыре победы одержали Борис Беккер (все в одиночном разряде), Стэн Смит (двукратный чемпион в одиночном и парном разряде), Йонас Бьоркман (одна победа в одиночном разряде и три в парах), Том Оккер и Тодд Вудбридж (все в парном разряде).

Из хозяев соревнований больше всего побед в одиночном разряде — три — одержал Томас Энквист. Единственным представителем республик бывшего СССР, побеждавшим в Стокгольме, является Максим Мирный, победитель парного турнира 2007 года (с Бьоркманом).

Одиночный разряд

Парный разряд

См. также 
 Nordea Nordic Light Open

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт